Серия остросюжетных детективных романов "Следствие ведет Ева Даллас" написана популярной современной американской писательницей Норой Робертс, которая в Америке издается под псевдонимом J.D. Robb (Джей Ди Робб) как серия "In Death" («В Смерти»). Действие истории происходит в Нью-Йорке 2058-2060 гг. Она повествует нам о лейтенанте полиции Еве Даллас из отдела по расследованию убийств, которая в каждой книге распутывает очередное запутанное дело расследуя серии жестоких преступлений. В книгах также регулярно появляются муж Евы, мультимиллиардер Рорк, капитан электронного отдела Райан Фини, помощница, а потом напарница детектив Делия Пибоди, детектив электронного отдела Ян МакНаб, доктора Шарлотта Мира, а также другие не менее колоритные персонажи.

Серия продолжается, и будет продолжаться до тех пор, пока Робертс хочет писать её. Она заявила, что серия никогда не будет содержать детей Евы и Рорка, так как в этом случае серия закончится.

Книги 
 Обнажённая смерть (Потрясающий мужчина) () (1995)
 Триумф смерти (Ореол смерти) (Последняя жертва)() (1995) 
 Яд бессмертия () (1996) 
 Улыбка смерти (Плоть и кровь) () (1996) 
 Ритуал смерти (Жертвоприношение) () (1997) 
 Ангел смерти (Наперегонки со смертью) (Возмездие) () (1997) 
 Праздник смерти (Ей снилась смерть) () (1998) 
Ночь смерти (Рассказ) () (1998) 
 Заговор смерти (Поцелуй смерти) (Секреты смерти) () 
 Преданность смерти (Смерть не имеет лица) () (1999) 
 Театр смерти (Свидетельница смерти) (Убийство на «бис») () (2000) 
 Расплата за смерть (Наказание — смерть) (Суждение смерти) () (2000) 
 Серебряная смерть (Смерть по высшему разряду) (Измена смерти) () (2001) 
 Интерлюдия смерти (Рассказ) () (2001) 
 Обольщение смерти (Секс как орудие убийства) (Искушение в смерти) () (2001) 
 Объятия смерти () (2002) 
 Безумие смерти (Приговоренные к безумию) () (2002)
 Портрет смерти (Посмертный портрет) () (2003) 
 Многоликая смерть (Имитатор) () (2003) 
 Бриллиантовая смерть (Прощай, прощай, черный дрозд!) (Рассказ) () (2003) 
 Разлученные смертью (Западня для Евы) (Ловушка для Евы) () (2004) 
 Видение смерти (По образу и подобию) () (2004) 
 Свидетель смерти (Маленькая частная война) () (2005) 
 Рожденные смертью (Я, опять я и еще раз я) () (2005) 
 Память о смерти (Дорогая мамуля) () (2006) 
 Призрак смерти (Рассказ) () (2006) 
 Ошибка смерти (Кому она рассказала) () (2006) 
 Наивная смерть () (2007) 
 Образ смерти () (2007) 
 Вечность в смерти (Рассказ)  () (2007) 
 Бархатная смерть () (2008) 
 Очищение смертью () (2008)
 Смертельный ритуал () (2008) (Не издано на русском языке)
 Клятва смерти () (2009) 
 Дуэт смерти () (2009) 
 Затерянные в смерти (Рассказ) () (2009) 
 Смертельная игра () (2010) 
 Избалованные смертью () (2010) 
 Одержимость смертью (Рассказ) () (2010) (Не издано на русском языке)
 Ласка скорпиона () (2011) 
 Просто будь рядом () (2011) 
   Хаос в смерти (англ. Chaos in Death) (2011) (Рассказ) (Не издано на русском языке)
   Охота на бабочек () (2012) 
   Обманчивая реальность (англ. Delusion in Death) (2012) 
   Иллюзия (англ. Calculated in Death) (2013) 
   Семья на заказ (англ. Thankless in Death) (2013) 
   Взято смертью (англ. Taken in Death, Mirror, Mirror Anthology) (Рассказ) (2013) (Не издано на русском языке)
   Сновидения (англ. Concealed in Death) (2014) 
   Имитация (англ. Festive in Death) (2014) 
   Благие намерения (англ. Obsession in Death) (2015) 
   Забирая жизни (англ. Devoted in Death) (2016)
   Чудо в смерти (англ. Wonderment in Death) (Рассказ) (2016) (Не издано на русском языке)
   Без срока давности (англ. Brotherhood in Death) (2016) 
  Подмастерье смерти (англ. Apprentice in Death) (2016) 
   Эхо смерти (англ. Echoes in Death) (2017)
   Secrets in Death (2017) — не переведен
   Dark in Death (2018) — не переведен
   Leverage in Death (2018) — не переведен
Connections in Death (2019)  — не переведен
Vendetta in Death (2019)  — не переведен
Golden in Death (2020) — не переведен
Shadows in Death (2020) — не переведен
Faithess in Death (2021) — не переведен
Forgotten in Death (2021) - не переведен

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт J.D. Robb

Следствие ведет Ева Даллас
Детективные романы на английском языке